Yani steht für:
 Yani (Яни), bulgarisch für den Vornamen Johannes, und ein Frauenname in China

Yani ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Yani (Bolivien), Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Kanton Yani, Kanton im Departamento La Paz, Bolivien
 Río Yani, Fluss im Departamento La Paz, Bolivien
 Internationaler Flughafen Achmad Yani, Flughafen von Semarang (Indonesien)

Yani ist der Familienname von:
 Michael Yani (* 31. Dezember 1980), ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler
 Ahmad Yani (1922–1965), indonesischer Generalmajor
 Miko Yani, Pornodarstellerin